Dzong (du tibétain རྫོང, Wylie rdzong, traduit par « fort » ou « forteresse ») est un mot tibétain qui peut désigner :
 L'architecture des dzongs, un type distinctif d'architecture de monastère fortifié du Bhoutan et du Tibet
 Dzong, forteresse du Tibet, centre religieux, militaire, administratif et social du Tibet avant 1951.
 Dzong, un monastère-forteresse bouddhiste du Bhoutan.
 Kagyu-Dzong, un centre de l'école kagyupa du bouddhisme tibétain.
 Samten-Dzong, la maison d'Alexandra David-Néel

Expression tibétaine